8-й Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 11 по 23 сентября 1995 года в Сеуле (Южная Корея) с участием 13 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории выиграла сборная Японии.

Команды-участницы 
Австралия, Иран, Катар, Китай, Кувейт, Новая Зеландия, Пакистан, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

От участия отказался первоначально заявленный Казахстан.

Система проведения чемпионата 
13 команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из групп) выходят во второй этап, где образуют две группы. Учитываются результаты игр между собой на первом этапе. По две лучшие команды выходят в финальный раунд и по круговой системе с учётом результатов встреч между собой на втором этапе первенства определяют призёров. Итоговые 5—8-е места по такой же системе разыгрывают команды, занявшие в группах второго этапа 3—4-е места.

Итоговые 9—13 места разыгрывают команды, занявшие в группах первого этапа 3—4 места.

Первый этап

Группа А 

 Южная Корея — Тайвань 3:0 (15:2, 15:7, 15:3).
 Южная Корея — Шри-Ланка 3:0 (15:3, 15:5, 15:7).

Группа В

Группа С

Группа D

Второй этап (за 1—8 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа Е 

 Китай — Тайвань 3:-; Южная Корея — Таиланд 3:1 (13:15, 17:16, 15:2, 15:0).
 Китай — Южная Корея 3:1 (16:14, 15:7, 11:15, 15:9); Тайвань — Таиланд 3:-.

Группа F 

 Япония — Австралия 3:-; Иран — Пакистан 3:2.
 Япония — Иран 3:0; Австралия — Пакистан 3:-.

Классификационный раунд за 5—8 места 
Курсивом выделены результаты матчей второго этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей второго этапа, пошедшие в зачёт финального

 22 сентября: Китай — Иран 3:0; Япония — Южная Корея 3:0 (15:8, 15:7, 15:11).
 23 сентября: Япония — Китай 3:0; Южная Корея — Иран 3:0 (15:9, 15:13, 15:9).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
1995 год в волейболе
Сентябрь 1995 года
Международные спортивные соревнования в Сеуле
Спорт в Республике Корея в 1995 году
Чемпионаты Азии в 1995 году
Чемпионаты Азии в Республике Корея